Kopic oder Kopić ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Kopic (* 1990), tschechischer Fußballspieler
 Mario Kopić (* 1965), kroatischer Philosoph, Kritiker und Übersetzer
 Milan Kopic (* 1985), tschechischer Fußballspieler